Le terme "Labrieville" peut signifier:

Toponymie
Canada (Québec)
 Labrieville (Lieu-dit), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées: 49° 18' 00"; 69° 33' 50"
 Zec de Labrieville, Zec de (Zone d'exploitation contrôlée), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées: 49° 18' 00"; 69° 44' 00"
 Labrieville-Sud (Lieu-dit), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées: 49° 10' 09"; 69° 13' 15"